Вильяльта () — испанская фамилия.

 Вильяльта, Альберто (1947—2017) — сальвадорский футболист.
 Вильяльта, Мигель (род. 1981) — перуанский футболист.